Grüner See ist der Name folgender Gewässer

in Deutschland:
 Grüner See (Melsunger Bergland), bei Eiterhagen im Melsunger Bergland, Landkreis Kassel, Hessen
 Grüner See (Hundelshausen), bei Hundelshausen im Unteren Werrabergland, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Grüner See (Niedersachsen), bei Melle im Wiehengebirge, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Grüner See, in Ratingen-West, Nordrhein-Westfalen, siehe Ratingen-West #Parks und Seen
 Grüner See (Brandenburg), bei Gröden in der Lausitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

in Österreich:
 Grüner See (Paltental), in den Rottenmanner Tauern, Steiermark
 Grüner See (Tauern), in der Granatspitzgruppe, Osttirol
 Grüner See (Tragöß), in Tragöß, Hochschwabgruppe, Steiermark

in Georgien:
 Grüner See (Georgien) (Mzwane Tba), im Arsiani-Gebirge, Republik Adscharien

in Polen:
 Ententaler Grüner See

Siehe auch:
 Grüner Teich
 Grünsee